Jüngling bezeichnet:

 Jüngling, einen jungen Mann
 Der Jüngling, Roman von Fjodor M. Dostojewski

Jüngling ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Jüngling (1909–1984), deutscher Dichterarzt
 Burker-Wieland Jüngling (* 1943), deutscher Politiker (FDP, SPD)
 Clemens Jüngling (* 1981), deutsch-österreicher Dirigent und Pianist 
David Gottlob Jüngling (1808–1877), Geburtsname des Bierbrauers und Firmengründers D. G. Yuengling
 Ernst Jüngling (1883–1945), deutscher Generalmajor
 Hans-Winfried Jüngling SJ (1938–2018), deutscher Jesuit und Theologe
 Kirsten Jüngling (* 1949), deutsche Publizistin
 Max Jüngling (1903–1963), deutscher Politiker
 Otto Jüngling (1880–1921), deutscher Fußballspieler und Feuerwehrmann
 Otto Jüngling (Mediziner) (1884–1944), deutscher Chirurg, Chefarzt in Stuttgart und Flensburg
 Peter Jüngling (* 1955), deutscher Polizist und Heimatforscher
 Roland Jüngling (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Der verschwenderische Jüngling und die Schwalbe, Fabel des altgriechischen Dichters Äsop
 Jüngling vom Magdalensberg, römische Bronzeplastik